Пэтти Энн Люпон (, 21 апреля 1949) — американская певица и актриса, которая добилась наибольшего успеха благодаря ролям в бродвейских мюзиклах.

Биография 
Пэтти Люпон родилась в Нортпорте, Нью-Йорк. Она является праправнучкой оперной певицы Аделины Патти. Люпон получила образование в Джульярдской школе драмы в 1968—1972 годах, которую закончила со степенью бакалавра искусств, и после дебютировала на театральной сцене.

Люпон добилась успеха благодаря роли Эвы Дуарте в мюзикле «Эвита», которая принесла ей первую премию «Тони» 1979 году, а также по роли Нормы Десмонд в мюзикле «Бульвар Сансет». Кроме того она сыграла главные роли в мюзиклах «Отверженные», «Цыганка» и многих других. На телевидении она хорошо известна благодаря своей роли в драматическом сериале «Жизнь продолжается», где снималась с 1989 по 1993 год. На большом экране она известна по ролям в фильмах «Шофёр мисс Дэйзи», «Тысяча девятьсот сорок первый», «Надежда семьи» и «Последнее дело Ламарки».

В общей сложности Люпон выиграла две премии «Тони», три награды «Драма Деск», премию Лоренса Оливье, приз Национального совета кинокритиков США, а также дважды была номинирована на «Эмми».

В 2013 году Люпон была приглашена в третий сезон сериала «Американская история ужасов».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в мюзикле
Киноактрисы США
Лауреаты премии Лиги драмы
Лауреаты премии Лоренса Оливье за лучшую женскую роль в мюзикле